Der Kurier des Kaisers steht für:

 Der Kurier des Kaisers (Erzählung), historische Erzählung von Fedor von Zobeltitz (1899)
 Der Kurier des Kaisers (Roman), Roman von Rudolf Henz (Erstauflage 1941)
 Der Kurier des Kaisers (Film), Verfilmung von André Haguet (1950) eines Werkes von Maurice Dekobra (Originaltitel Fusillé à l’aube)
 Der Kurier des Kaisers (Serie), neunteilige Dokutainment-Serie des ORF 1 mit Hanno Settele (2018)
Siehe auch:
 Der Kurier der Kaiserin
 Der Kurier des Zaren